Un séran est une sorte de brosse métallique utilisée pour peigner le lin et le chanvre. 

Le mot séran signifie parfois : chanvre de deuxième qualité. 

Ce mot peut également désigner :

Cours d'eau 
 Le Séran, un cours d'eau de l'Ain.

Communes 
 Séran, une ancienne commune du Tarn.
 Massac-Séran, une commune  du Tarn, dont fait partie l'ancienne commune de Séran.